Velký Šišák může znamenat:
 Śmielec — označení nevyššího bodu hory na území Česka, případně i starší označení hory samotné
 Vysoké kolo (Krkonoše) — starší označení hory samotné, případně překlad jejího aktuálního polského pojmenování

Související články 
 Malý Šišák